Het seizoen 1999/2000 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 44ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. PSV werd landskampioen. FC Den Bosch degradeerde rechtstreeks, terwijl MVV en Cambuur Leeuwarden via de nacompetitie alsnog degradeerden. Dit seizoen ging de competitie onder de sponsornaam KPN Telecompetitie door het leven.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1999/00 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut. Op een na (verdediger Mark Luijpers van Roda JC) waren het allemaal keepers.

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 4.300.800 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 14.055 per wedstrijd.

Scheidsrechters

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Nederlands voetbalseizoen 1999/00
Eredivisie (mannenvoetbal)